1926 — одна́ ты́сяча девятьсо́т два́дцать шесть — может означать:

 1926 — натуральное число между 1925 и 1927.
 1926 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1926 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1926 год в литературе

В искусстве 
 1926 год в кино
 1926 год в театре
 1926 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1926 год в музыке

В науке 
 1926 год в науке